Орхоменос может означать:

 Орхоменос — малый город в Греции, в Беотии.
 Орхоменос (Аркадия) — деревня в Греции, в Аркадии.
 Орхоменос (дим) — община (дим) в Греции.

См. также 
 Орхомен